

События 
 Консулы: Марк Лициний Красс Фруги (плебей) и Гней Корнелий Лентул Авгур (патриций).
 Присоединение Южных Альп к Риму.
 Свадьба Публия Квинтилия Вара и Випсании Марцеллы (ок. 14 года до н. э.).

Хань:
 Восстание на железных рудниках

Родились 
 Агриппина Старшая, дочь Агриппы и Юлии Старшей, мать Калигулы;
 Клавдия Пульхра — последняя супруга Публия Квинтилия Вара.

Скончались 
 Асандр II — царь Боспора.
 Луций Варий Руф — древнеримский поэт времён правления императора Октавиана Августа.
 Секст Проперций — древнеримский элегический поэт.

См. также

Примечание